Недвига — фамилия.

 Недвига, Юрий Дмитриевич — Герой Российской Федерации.
 Ясвина, Лариса Владимировна (в девичестве Недвига) — спортсменка.